Змагання з важкої атлетики у категорії до 58 кг серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 в Лондоні проходили 30 липня у Виставковому центрі. У турнірі взяли участь 19 спортсменок з 17 країн.

Розклад змагань
Час місцевий (UTC+1)

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Нові рекорди

Примітки

Посилання 
Результати